2 miejscowości w Polsce: 
 Szumowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Szumowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Szumowo

Zobacz też: Szumów